Alfred Chabloz (1866-1951), peintre suisse ;
 Jean-Marc Chabloz (1967- ), biathlète suisse ;
 Yannick Chabloz (1999- ), skieur alpin suisse ;
 François Chabloz dit Chab (19??- ),  producteur et remixeur suisse.